

Localidades

Coalton (Illinois)
Coalton (Ohio)

Desambiguação